Зимівник — тип поселення, зимове житло запорожця за межами Січі.
 Зимівник — утеплене приміщення для зимування бджіл.
 Зимі́вник — той, хто залишається зимувати де-небудь з певною метою.

Топонім 
 Зимівник (до 2016 р. — Куйбишеве) — селище в Херсонській області.

Див. також 
 Зимовники
 Зимівники